Шенерай:

 Шенерай — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Шенерай — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен.